Largo Winch (romanreeks) (1977-1980), romanreeks van auteur Jean Van Hamme
 Largo Winch (stripreeks), stripreeks van tekenaar Philippe Francq en scenarist Jean Van Hamme
 Largo Winch (film) (2008), film geregisseerd door Jérôme Salle 
 Largo Winch II (2011), vervolgfilm op de film uit 2008
 Largo Winch (televisiereeks) (2001-2002), televisiereeks gebaseerd op de gelijknamige stripreeks en bedacht door Phil Bedard, Larry Lalonde en David J. Patterson
 Largo Winch: Empire Under Threat, computerspel gebaseerd op de gelijknamige stripreeks 
 Largo Winch: .//Commando Sar, idem

Largo Winch